Unser täglich Brot (bezugnehmend auf eine Bitte im Vaterunser) steht für:
 Unser täglich Brot (1926), deutscher Stummfilm von Constantin J. David
 Unser täglich Brot (1930), US-amerikanischer Film von F. W. Murnau
 Unser täglich Brot (1949), DEFA-Film von Slátan Dudow
 Unser täglich Brot (2005), österreichischer Dokumentarfilm von Nikolaus Geyrhalter
 Unser täglich Brot (Zorn), Gemälde von Anders Zorn

Siehe auch:
 Unser tägliches Brot, US-amerikanischer Spielfilm (1934)
 Wilsberg: Unser tägliches Brot, 70. Folge der Fernsehfilmreihe Wilsberg (2021)